Râul Bratu se poate referi la:

 Râul Bratu, Bâsca Mare, curs de apă afluent al râului Bâsca Mare
 Râul Bratu, Năjila, un curs de apă, afluent al râului Năjila

Vezi și 
 Bratu (nume de familie)

 Râul Brătei

Toponime românești